Ва́точник мя́со-кра́сный ()  — многолетнее травянистое растение; вид рода Ваточник семейства Кутровые.

Описание 
Ваточник мясо-красный — травянистое растение, достигает в высоту 100—120 см. 
Цветки — мелкие, красные или розо-пурпурные, с приятным ароматом, собраны в соцветия. Соцветие — зонтик, достигает в диаметре 6 см.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ваточник мясо-красный в Энциклопедии декоративных садовых растений
 Ваточник мясо-красный на сайте USDA NRCS

Ластовневые
Флора Северной Америки
Растения лугов
Растения болот
Декоративные садовые растения
Многолетние травы